Łomonosow – miasto w Rosji
 Michaił Łomonosow – rosyjski uczony, poeta

Zobacz też 
 Grzbiet Łomonosowa
 Most Łomonosowa w Petersburgu
 Uniwersytet Moskiewski im. Michaiła Łomonosowa